LASK is een Oostenrijkse voetbalclub uit Linz, de hoofdstad van de deelstaat Opper-Oostenrijk. De thuiswedstrijden worden gespeeld in Raiffeisen Arena, daarvoor speelde het in Pasching en eerder nog in het Linzerstadion (Gugl). De traditionele kleuren zijn zwart-wit.

Geschiedenis
Op 25 juli 1908 werd de Linzer Sport-Klub opgericht en is daarmee de oudste voetbalclub van de deelstaat Opper-Oostenrijk. Op 14 september 1919 werd de clubnaam veranderd in Linzer Athletik Sport Klub (kortweg LASK Linz, of Linzer ASK). Sinds 1995 heet de club officieel LASK Linz, om alle misverstanden te vermijden. Het belofteteam van de zwart-witten speelt onder de naam LASK Juniors OÖ in de 2. Liga op het tweede niveau.

In 1965 werd de club landskampioen, het was de eerste keer in de geschiedenis dat er geen club uit de hoofdstad Wenen met de landstitel aan de haal ging. In 1997, 22 jaar later, fuseerde het FC Linz, dat vroeger VOEST Linz heette. Voor LASK Linz veranderde er niets.

In 2001 degradeerde de club uit de hoogste klasse waar tot dan in totaal 44 seizoenen gespeeld werden. Pas zes jaar later kon men terugkeren naar de Bundesliga wegens het kampioenschap in de Erste Liga. In het eerste seizoen werd de club zesde en in het tweede zevende. Na een nieuwe zevende plaats in 2010 volgde een degradatie in 2011. De club wilde meteen terug promoveren maar dat mislukte en LASK kreeg zelfs geen licentie voor 2012/13 en degradeerde naar de Regionalliga. De club verhuisde naar Pasching waar het een samenwerking aan ging met FC Pasching. De club speelde eerst als SPG FC Pasching/LASK Juniors en daarna als LASK Juniors OÖ. Na twee seizoenen keerde de club weer terug op het tweede niveau, de Erste Liga. In het seizoen 2016/17 volgde promotie naar de hoogste afdeling, de Bundesliga. Hierna ging de club op de licentie van het oude FC Pasching, dat op een nieuwe licentie verder ging als FC Juniors OÖ, als LASK (zonder Linz in de naam) spelen.

Nieuw stadion 
Omdat het Linzer Stadion Gugl niet meer aan de eisen voldoet van de Oostenrijkse voetbalbond, speelt LASK sinds 2016 in de TGW Arena in het naburige Pasching. Eerst zou er een geheel nieuw stadion bij de Pichlinger See ontstaan met plaats voor 19.000 toeschouwers, maar uiteindelijk besloot men om een nieuw stadion te bouwen op de plaats van de Linzer Gugl. Begin 2021 begon de sloop van het stadion. 

Het nieuwe stadion met de sponsornaam Raiffeisen Arena heeft een capaciteit van 19.080 toeschouwers. Het werd op vrijdag 24 februari 2023 in de thuiswedstrijd tegen Austria Lustenau in gebruik genomen.

Erelijst
 Landskampioen 
 1965
 Beker 
 Winnaar: 1965
 Finalist: 1963, 1967, 1970, 1999
 '''Amateurkampioen
 1931

Eindklasseringen (grafisch) vanaf 1950

Tot 2018 stond de 2. Liga als Erste Liga bekend.

Eindklasseringen

Vanaf het seizoen 2018/2019 worden er in de Bundesliga na de reguliere competitie (22 speelrondes) play-offs afgewerkt, waarbij de punten worden gehalveerd. In de tabel staat het puntenaantal rekening houdend met de puntenhalvering. In theorie kan deelname aan de kwalificatiegroep (plaats 7 t/m 12) meer punten opleveren dan deelname aan de kampioensgroep (plaats 1 t/m 6).

a Vanwege het overtreden van de regels ten tijde van de COVID-19-pandemie kreeg LASK in het seizoen 2019/20 vier punten in mindering bij het begin van de play-offs. De eerdere strafeis was een aftrek van zes punten, maar dat werd in hoger beroep succesvol aangevochten.

In Europa 

LASK speelt sinds 1960 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (1x)
2019/20
Europacup I (1x)
1965/66
Europa League (3x)
2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa Conference League (1x)
2021/22
Europacup II (1x)
1963/64
UEFA Cup (7x)
1977/78, 1980/81, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1999/00
Intertoto Cup (3x)
1995, 1996, 2000
Jaarbeursstedenbeker (1x)
1969/70
Mitropacup (6x)
1960, 1961, 1964, 1968, 1971, 1973

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van LASK Linz (of een van de voorgangers van de club) uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Gerhard Sturmberger degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van LASK Linz in totaal 43 keer uit voor het Oostenrijkse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe link
 Officiële website

Oostenrijkse voetbalclub